San Rafael (Mendoza) — cidade argentina da província de Mendoza

San Rafael (Talca) — comuna da província de Talca, na região de Maule, no Chile

San Rafael (Antioquia) — cidade do departamento de Antioquia, na Colômbia

San Rafael Cedros — em Cuscatlán
San Rafael Obrajuelo — em La Paz

San Rafael Pie de La Cuesta — município guatemalteco do departamento de San Marcos
San Rafael La Independencia — município guatemalteco do departamento de Huehuetenango
San Rafael Petzal — município guatemalteco do departamento de Huehuetenango
San Rafael Las Flores — município guatemalteco do departamento de Santa Rosa

São Rafael (Califórnia) — cidade da Califórnia, nos Estados Unidos da América

San Rafael (distrito de Ambo) — distrito da província de Ambo, no departamento de Huánuco, no Peru
San Rafael (distrito de Bellavista) — distrito da província de Bellavista, no departamento de San Martín, no Peru

San Rafael del Paraná — distrito paraguaio do departamento de Itapúa

San Rafael Oriente — município salvadorenho do departamento de San Miguel
San Rafael (El Salvador) — município salvadorenho do departamento de Chalatenango

Ver também 

San Raffaele Cimena

Desambiguação
Desambiguações de topônimos